Kanun, instrumento de cordas típico do Oriente Médio
 Kanun (direito), nome dado ao conjunto de leis tradicionais seguidas pelos clãs da Albânia
 Kanun, grafia alternativa de Qanun, termo que designa o direito laico em países islâmicos

Desambiguação